

Miejscowości w Polsce 
 Ruszowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. głogowskim, w gminie Głogów 
 Ruszowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Kłodzko